Богуцкий() — польская фамилия. Известные носители:

 Богуцкий, Анджей (1904—1978) — польский актёр и певец.
 Богуцкий, Вацлав Антонович (1884—1937) — белорусский и польский большевистский деятель.
 Богуцкий, Виктор Степанович (1923—1945) — Герой Советского Союза.
 Богуцкий, Владимир Никифорович (1891—1937) — советский государственный деятель, председатель Мариупольского и Кременчугского окрисполкомов.
 Богуцкий, Евгений Владимирович (род. 1999) — белорусский легкоатлет, метатель диска.
 Богуцкий, Ричард Ромуальдович (1935—2001) — советский и российский актёр театра, кино и озвучивания.
 Богуцкий, Фёдор Кононович (1850—1913) — генерал от инфантерии.
 Богуцкий, Юзеф Симеон (1816—1855) — польский писатель, прозаик и журналист.
 Богуцкий, Юрий Петрович (1952—2019) — украинский политик и учёный политолог.

Богуцкая или Богуцка, :